UEFA Europska liga 2010./11. je 2. izdanje UEFA Europske lige, novog natjecanja koji zamjenjuje Kup UEFA.
Finale je odigrano na Aviva stadionu u Dublinu, Irska. Pobjedu je odnio Porto nad Bragom, što mu je ukupno drugi naslov pobjednika Kupa UEFA/Europske lige.

Sezona je igrana u radoblju od 16. rujna 2010. do 18. svibnja 2011., ne računajući kvalifikacijski dio. Najbolji strijelac je Portov Kolumbijac Radamel Falcao s rekordnih 18 golova, uključujući jedan iz razigravanja.

Momčadi u natjecanju

U sezoni 2010./2011. je ostao format iz sezone 2009./10. Ukupno je nastupalo 194 momčadi iz 53 saveza, a u natjecanju po skupinama 48 nogometnih klubova u 12 skupina, sa svakom skupinom od po četiri momčadi. 

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 9 imaju 4 kluba
 Države ranga od 10 do 53 imaju 3 kluba (osim Lihtenštajna, Andore i San Marina, koji imaju samo po 1 klub)

Pobjednik Europske lige 2009./10., Atlético Madrid, je osigurao svoje mjesto u natjecanju po skupinama 2010./11. sezone, jer se nisu uspjeli kvalificirati za Ligu prvaka. Međutim, kvalificirali su se za treće pretkolo Europske lige drugim mjestom u kupu. Zbog toga, mjesta su se reorganizirala tako da se Inter Turku iz drugog premjestio u treće pretkolo; dok su Valletta i Tre Penne iz prvog pretkola prešli u drugo.

Datumi utakmica

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Prve utakmice prvog pretkola kvalifikacija odigrane su 1. srpnja, a uzvrati 8. srpnja 2010.

|}

Treće pretkolo
U trećem pretkolu kvalifikacija, prve su utakmice odigrane 29. srpnja 2010. (iako je jedna utakmica igrana 27. srpnja), a uzvrati 5. kolovoza 2010. (jedan je susret odigran 5. kolovoza). Ždrijeb je održan 16. srpnja u Nyonu.

 

|}

Natjecanje po skupinama

48 je ždrijebano u 12 skupina po četiri kluba, 27. kolovoza 2010. u Monaku. U svakoj skupini, momčadi igraju po dvije utakmice jedni protiv drugih, kod kuće i u gostima. Natjecanje po skupinama sastoji se od šest kola, koji se igraju 16. rujna, 30. rujna, 21. listopada, 4. studenog, 1. – 2. prosinca, i 15. – 16. prosinca 2010. Pobjednici skupina i drugoplasirani prolaze u šesnaestinu finala, gdje im se pridružuju trećeplasirani iz natjecanja po skupinama Lige prvaka 2010./11.

Nakon eksperimenta iz prošlogodišnje Europske lige, UEFA je najavila kako će i ove godine suditi dva dodatna pomoćna suca – oba na svakoj gol-liniji.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Drugi dio natjecanja

Kod drugog djela Europske lige, tzv. nokaut faze, pravila su ostala jednaka: svaka momčad igra jedna protiv druge po dvije utakmice, kod kuće i u gostima. Jedino se finale igra jednom utakmicom, na Aviva Stadiumu.

Šesnaestina finala
Zajednički ždrijeb šesnaestine i osmine finala natjecanja održan je 17. prosinca 2010. u sjedištu UEFA-e u Nyonu, Švicarska. Prve su se utakmice odigrale 17. veljače (Aris je svoj susret igrao dva dana ranije), dok su uzvrati igrani 24. veljače 2011. (CSKA Moskva i Porto su domaće susrete igrali dva dana ranije).

 

|}

Osmina finala
Prve utakmice osmine finala igrane su 10. ožujka 2011., a uzvrati 17. ožujka.

|}

Četvrtfinale
Ždrijeb četvrtfinala, ujedno i posljednji ždrijeb sezone, održan je 18. ožujka 2011. u Nyonu. Prve utakmice odigrane se 7. travnja, a uzvrati su igrani 14. travnja 2011.

|}

Polufinale
Prve su polufinalne utakmice odigrane 28. travnja, dok su uzvrati igrani 5. svibnja 2011. 

|}

Finale

Finale je igrano 18. svibnja 2011. na irskom Aviva Stadiumu u Dublinu.‎ Zbog UEFA-ine zabrane korištenja sponzorskih imena u svojim natjecanjima, stadion se za finala zvao "Dublin Arena". Po prvi put, igralo se portugalsko finale, između Porta i Brage. Pobijedio je Porto rezulatatom 1:0, i to pogotkom najboljeg strijelca turnira, Radamela Falcaa.

Vidi još
UEFA Liga prvaka 2010./11.

Izvori

 
Sezone UEFA Europske lige